Název Šiderty může znamenat:

 Šiderty (město) — městys v Pavlodarské oblasti v Kazachstánu
 Šiderty (řeka) — řeka v Karagandské a v Pavlodarské oblasti v Kazachstánu